Хёугли — фамилия.
 Хёугли, Марен (род. 1985) — норвежская конькобежка.
 Хёугли, Петтер (род. 1958) — норвежский шахматист, международный мастер (1988).
 Хёугли, Сверре (род. 1982) — норвежский конькобежец.